42-й сибирский стрелковый полк — воинская часть в Российской империи начала XX века.

История 
Сформирован в Томске слиянием 8-го Томского Сибирского пехотного полка и 7-го Красноярского Сибирского пехотного полка.
При формировании полк унаследовал Георгиевское знамя 8-го полка, полученное за отличие в русско-японской войне.

Состоял из 4-х батальонов по 4 роты, обоза, пулемётной, связной, разведывательной, музыкальной команд. По штату — 78 офицеров. Штаты военного времени 4245 человек.

Располагался в Красных казармах (ныне — территория ПО «Ролтом»). Участвовал в Первой мировой войне.

После заключения Брестского мира возвратился в Томск и был расформирован.

Боевые кампании полка 

Первая мировая война 1914—1918. В боях с сентября 1914 года, участвовал в деблокаде крепости Осовец, в сражении под Праснышем, на реке Нарев, в боевых действиях на Западном, Юго-Западном, Румынском фронтах.

Командиры полка 
 04.07.1910-18.10.1911 — полковник Пепеляев, Николай Михайлович
 1915 — подполковник Проков
 19.02.1915-18.02.1916 — полковник Степаненко, Пётр Максимович
 24.02.1916-после 01.08.1916 — полковник Зощенко, Александр Петрович

Литература

Ссылки 
 Боевой путь 42-го Сибирского стрелкового полка в Первой мировой войне (1914—1918 гг.)

Примечания 

Стрелковые полки Российской империи
Томск
Сибирские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1910 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году